

Аксьоновка — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область

Аксьоновка — село, Вадінський район, Пензенська область
 Аксьоновка — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Аксьоновка — присілок, Торбеєвський район, Мордовія